Nall ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Nall (* 1976), US-amerikanische Schwimmerin
 Charles Nall-Cain, 3. Baron Brocket (* 1952), britischer Peer, Häftling und Fernsehmoderator